Косово поле — местность на Балканском полуострове. Здесь происходили следующие битвы:

 Битва на Косовом поле (1072) — сражение между армией провозглашеного болгарского царя Константина Бодина и византийской армией. Привела к подавлению восстания Георгия Войтеха и Константина Бодина.
 Битвы в Пантине (1167) — битва между поддерживаемым византийцами Тихомиром и его братом Стефаном Неманья. Привела к укреплению власти Неманичей в Сербии.
 Битва на Косовом поле (1369) — битва между болгарами и сербами за Душаново наследство. Завершилась победой Вукашина Мрнявчевича.
 Битва на Косовом поле (1389) — наиболее знаменитая битва в Косово. Привела к «погибели Сербии».
 Битва на Косовом поле (1402) — сражение между Георгием Бранковичем и сыновьями князя Лазаря, который завершился победой Лазаревичей над Бранковичем.
 Битва на Косовом поле (1448) — битва между войсками Османской империи под предводительством султана Мурада II и объединёнными силами Венгрии и Валахии под командованием венгерского генерала Яноша Хуньяди.
 Битва на Косовом поле (1689) — битва в ходе восстания Карпоша между австрийской и османской армиями, следствием которой стал захват Приштины и начало Великого сербского переселения.
 Битва на Косовом поле (1831) — битва между боснийским автономистом Хусейном Градашчевичом и османской армией.

См. также 
 Косовская операция (1915)
 Косовская операция (1944) — наступательная операция болгарской армии во время Второй мировой войны. Привела к выводу войск вермахта из Косово.
 Косовская война
 Газиместан — памятник, посвященный битве на Косовом Поле в 1389 г.

Косово поле
Косово поле
Косово поле
Косово поле
Косово поле
Косово поле
Косово поле